Kozák je příjmení více osobností:

 Antonín Kozák (1915–1984) – český a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Bohumír Kozák (1885–1978) – český architekt
 Bohuslav Kozák (1903–1938) – český malíř
 Ferdo Kozak (1894–1957) – slovinský spisovatel, dramatik a politik
 Ivan Kozák (* 1970) – slovenský fotbalový obránce
 Jan Blahoslav Kozák (1888–1974) –  český filosof, profesor dějin filosofie, protestantský teolog, evangelický duchovní, politik; děda spisovatele Pavla Kozáka
 Jan Sofron Kozák z Prachně (1607–1685) –  český lékař a teolog usazený v Německu
 Jan Kozák – více osob, rozcestník
 Ján Kozák starší (* 1954) – bývalý československý fotbalista a slovenský fotbalový trenér, otec Jána Kozáka
 Ján Kozák (* 1980) – slovenský fotbalista, syn Jána Kozáka staršího
 Jaromír Kozák (* 1962) – český spisovatel a překladatel
 Jiří Kozák (1922–2003) – český konstruktér, statik a projektant ocelových konstrukcí
 Jiří Kozák (* 1976) – český politolog, ředitel neziskové organizace a vysokoškolský učitel
 Josef Kozák (1920–2000) – český volejbalista
 Josef Kozák (konstruktér) (1933–2019) – český konstruktér leteckých přístrojů, vysokoškolský pedagog a odborník na technickou diagnostiku
 Josef Kozák (herec) (1898–1965) – český herec
 Libor Kozák (* 1989) – český fotbalista
 Ladislav Kozák – více osob, rozcestník
 Marek Kozák (* 1993) – český hudební skladatel, varhaník a klavírista
 Miroslav Kozák (* 1952) – politik KSČ z Liberecka, poslanec FS za normalizace, po roce 1989 komunální politik KSČM
 Oskar Kozák (1909–2004) – český sochař
 Petr Kozák (* 1965) – český sportovec, orientační běžec
 Rafael Kozák (1864–1927) – český katolický kněz, vojenský kaplan
 Roman Kozák (* 1965) – český spisovatel
 Stanislav Kozák (* 1950) – český politik, poslanec ČNR a PSP za ZS (LSU) a KDU-ČSL, náměstek ministra zemědělství
 Václav Kozák (1937–2004) – český sportovec, veslař – olympijský vítěz
 Vladimír Kozák (1897–1979) – český fotograf, filmař a etnograf
 Zdeněk Kozák (režisér) (* 1952) – český režisér, dramatik a scenárista, syn herce Zdeňka Kozáka staršího
 Zdeněk Kozák (herec) (1924–2012) – český herec, otec režiséra a dramatika Zdeňka Kozáka mladšího

ženy
 Anděla Kozáková-Jírová (1897–1986) – první doktorka práv v Československu
 Danuta Kozáková (* 1987) – maďarská sportovkyně-kajakářka, olympijská vítězka
 Libuše Kozáková (* 1935) – překladatelka a redaktorka
 Marie Kozáková (1907–?) – česká politička a socioložka
 Zdenka Kozáková (* 1979) – česká reprezentantka v orientačním běhu

Související články 
 Kozák – jiné významy

Externí odkazy 
 

Česká příjmení